Folgende Brücken tragen den Namen Saubachtalbrücke:

 Saubachtalbrücke (A 4), Straßenüberführung des  Saubaches  der  Bundesautobahn 4  bei  Wilsdruff  
 Saubachtalbrücke (Eisenbahn), Eisenbahnüberführung des Saubaches der  Neubaustrecke Erfurt–Leipzig/Halle  nahe  Bad Bibra  
 Saubachtalbrücke (Wilsdruff), Eisenbahnbrücke, auch Saubachtalviadukt der ehem. Schmalspurbahn Freital-Potschappel–Nossen über die Wilde Sau